

Cinema 
 La scogliera dei desideri (Boom) – film del 1968 diretto da Joseph Losey
 Boom – film del 1999 diretto da Andrea Zaccariello
 Boom – film del 2003 diretto da Kaizad Gustad

Geografia 
 Boom – località delle Fiandre (Belgio)

Letteratura 
 Boom! – romanzo di Mark Haddon del 1992

Musica 
 Boom – album dei The Sonics del 1966
 Boom – singolo dei P.O.D. del 2001
 Boom – singolo di Anastacia del 2002
 Boom – singolo di Mario del 2005
 Boom – singolo di Sisse Marie del 2005
 BOOM! – album dei Gemelli DiVersi del 2007
 Boom – singolo di Snoop Dogg del 2011
 Boom! – album di Stylophonic del 2013
 Boom! – singolo dei Simple Plan del 2015
 Boom – singolo di Valeria Marini del 2020

Persone 
 Lars Boom – dirigente sportivo, ex ciclista su strada, ciclocrossista e mountain biker olandese
 Peter Boom – attivista, cantante e attore olandese

Televisione 
 Boom – programma televisivo italiano degli anni 1990
 Boom! – game show televisivo italiano del 2016
 Boom (antenna) – asta centrale delle antenne Yagi che ne sostiene al loro centro le antenne attive e passive.

Altro 
 Boom demografico – aumento della popolazione
 Boom edilizio – aumento degli edifici
 Boom sonico – suono prodotto dal cono di Mach
 Boom!Studios – casa editrice di fumetti statunitense
 Oscar Boom – personaggio dei fumetti Disney Italia

Altri progetti

Pagine correlate 
 Boom economico